Кора́лловые а́спиды () — род ядовитых змей из семейства аспидов (Elapidae). Имеют яркую окраску с характерными чёрными, красными и жёлтыми кольцами, размер и порядок чередования которых заметно отличаются у разных видов. Питаются мелкими ящерицами, различными земноводными и крупными насекомымии иногда птицами.

Описание 
Распространены в Северной и Южной Америке, большинство видов живут от Мексики до Уругвая. Длина тела от 50 см у кобрового (Micrurus frontalis) и обыкновенного кораллового аспида (Micrurus corallinus) до 1,5 м у гигантского кораллового аспида (Micrurus spixii), обитающего в бассейне Амазонки. На севере ареала (США, штаты Индиана и Кентукки) обитают арлекиновые коралловые аспиды (Micrurus fulvius) (длина до 1 м). Укусы этих крупных видов представляют реальную угрозу для жизни человека. Доля смертельных исходов после укуса арлекинового аспида очень велика, без оказания помощи человек может погибнуть в течение 20—24 часов.

Голова у представителей рода коралловых аспидов маленькая и притупленная. Вальковатое тело оканчивается коротким хвостом. У водоплавающих видов кончик хвоста плоский, что позволяет его использовать в воде в качестве ласты. Рот небольшой и слабо растягивающийся, ядовитые клыки очень маленькие.

Мимикрия 
Существует несколько неядовитых видов, которые имитируют окраску коралловых аспидов, в том числе молочная змея (Lampropeltis triangulum) и поперечнополосатая королевская змея (Lampropeltis triangulum elapsoides). В Северной Америке порядок следования колец может помочь отличить неядовитый мимикрирующий вид от ядовитых коралловых аспидов. Есть даже поговорка: «Жёлтый и красный — смертельно опасный, красный и чёрный — друг непритворный» («Red and yellow, kill a fellow; red and black, friendly jack»). Однако с уверенностью это правило можно применять только к коралловым аспидам, живущим в южных и восточных регионах США: Micrurus fulvius, Micrurus tener и Micruroides euryxantus. Коралловые аспиды в других частях света могут иметь существенно различные окраски — красные кольца могут касаться чёрных, могут присутствовать только розовые и голубые кольца, или колец может не быть вообще.

Поведение 
Коралловых аспидов довольно сложно найти и поймать, они проводят большую часть своего времени, закопавшись в землю или спрятавшись в опавшие листья во влажных тропических лесах, появляясь на поверхности только в дождь или в течение сезона размножения. Некоторые виды, например, Micrurus surinamensis, практически постоянно живут в воде, в местах, где присутствует плотная растительность.

Как и все змеи семейства аспидов, коралловые аспиды для укуса используют два небольших зуба на верхней челюсти. В отличие от гадюк, которые имеют втягивающиеся клыки и после атаки предпочитают сразу отпустить жертву, коралловые аспиды при укусе стараются держаться зубами, чтобы яд быстрее подействовал.

На коралловых аспидов приходится меньше 1 % от всех змеиных укусов в США, поскольку представители данного рода не агрессивны и не предрасположены к нападению. Большинство их укусов происходит при случайном контакте, например, во время занятия садоводством.

Виды 
Род насчитывает 81 вид:

 
  — восток Никарагуа, Коста-Рика и Панама.
  — Бразилия, Уругвай и северо-восток Аргентины, Парагвай.
  — юго-восток Панамы, запад Колумбии, запад Эквадора.
  — юго-восток Эквадора, восток Перу и запад Бразилии.
 
  — Бразилия, Аргентина, Парагвай.
  — Мексика.
  — запад Эквадора и север Колумбии.
  — Оахака.
 
 
  — от штата Кинтана-Роо до Гондураса.
  — Колумбия.
 
  — от юго-востока Коста-Рики до запада Колумбии.
  — север Южной Америки.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — от Бразилии до северо-востока Аргентины.
  — прибрежные равнины от штата Северная Каролина до штата Луизиана
 
 
 
 
 
 
 
  — Бразилия, север Южной Америки и острова Тринидад.
 
 
 
 
 
  Краснохвостый коралловый аспид
 
 
 
 
 
 
  — от штатов Юкатан и Чьяпас до Колумбии, а также на западных Карибских островах.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — на севере Аргентины, Боливия, Бразилия, Парагвай.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — от штатов Техас и Луизиана на юг до штатов Морелос и Гуанахуато.

Примечания

Ссылки 
 
 
 KM.RU Универсальная энциклопедия. КОРАЛЛОВЫЕ АСПИДЫ.